Húnavatnssýsla es una amplia región histórica de Islandia, actualmente puede referirse a:

 Austur-Húnavatnssýsla
 Vestur-Húnavatnssýsla